Fritz Reinhardt peut désigner :
 Fritz Reinhardt (1895-1969), secrétaire d'état allemand ;
 Fritz Reinhardt (1898-1965), membre des SS.